Gerö kan syfta på följande platser:

Estland 

 Höralaid, ö, Hiiu län,

Finland 

 Getö (ö), Åland, Helsingfors, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar